Curve – gruppo musicale britannico
Curve – album di Doc Walker
Curve – album degli Our Lady Peace
Curve – rivista statunitense
 Curve - Insidia mortale (Curve) – film del 2015 diretto da Iain Softley